Het seizoen 2008/2009 in de SAS Ligaen was de 19de editie van de strijd om de landstitel in de hoogste afdeling van het Deense profvoetbal. De competitie begon op 19 juli 2008 en eindigde op 31 mei 2009. Nieuwkomers waren Vejle BK en SønderjyskE. In 198 duels werd in totaal 544 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,74 doelpunt per wedstrijd. Onder leiding van de Noorse trainer-coach Ståle Solbakken behaalde FC Kopenhagen de zevende landstitel uit de clubgeschiedenis.

Uitslagen

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background:#D0F0C0;"
|  || FC Kopenhagen || 33 || 23 || 5 || 5 || 67 || 26 || +41 || 74
|- style="background: #CCF2FF;"
| 2 || Odense BK || 33 || 21 || 6 || 6 || 65 || 31 || +34 || 69
|- style="background: #CCF2FF;"
| 3 || Brøndby IF || 33 || 21 || 5 || 7 || 55 || 31 || +24 || 68
|-
| 4 || FC Midtjylland || 33 || 16 || 7 || 10 || 55 || +46 || 9 || 55
|-
| 5 || Randers FC || 33 || 11 || 13 || 9 || 52 || 50 || +2 || 46
|-
| 6 || Aarhus GF || 33 || 13 || 6 || 14 || 39 || 44 || –5 || 45
|-
| 7 || Aalborg BK || 33 || 9 || 12 || 12 || 40 || 49 || –9 || 39
|-
| 8 || FC Nordsjælland || 33 || 9 || 8 || 16 || 44 || 53 || –9 || 35
|-
| 9 || Esbjerg fB || 33 || 7 || 11 || 15 || 32 || 41 || –9 || 32
|-
| 10 || SønderjyskE  || 33 || 5 || 13 || 15 || 30 || 56 || –26 || 28
|-style="background:#FFCCCC;"
| 11 ||  Vejle BK || 33 || 4 || 13 || 16 || 30 || 59 || –29 || 25
|-style="background:#FFCCCC;"
| 12 ||  AC Horsens || 33 || 5 || 9 || 19 || 35 || 58 || –23 || '24 
|}

Statistieken
 Topscorers In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam. Assists In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.''

Aantal goals per speelronde

Meeste speelminuten

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2008/09 uit in de Superligaen.

Scheidsrechters

Toeschouwers

FC Kopenhagen

Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Kopenhagen, die in het seizoen 2008/09 onder leiding van de Noorse trainer-coach Ståle Solbakken voor de zevende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Denemarken werden.

Zie ook
Deens voetbalelftal in 2008
Deens voetbalelftal in 2009
Deense voetbalbeker 2008/09

Competitievoetbal 2008/09
2009